Kluncker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Kluncker (1762–??), deutscher Biologe und Arzt 
 Heinz Kluncker (1925–2005), deutscher Gewerkschafter (ÖTV)
 Karlhans Kluncker, deutscher Autor 

Siehe auch:
 Klunker (Begriffsklärung)